Football League Cup (kendt som Ligacuppen eller Carabao Cup af sponsorhensyn) er en engelsk fodboldturnering, der arrangeres af The Football League. Turneringen har deltagelse af de 92 hold i The Football League og Premier League. Vinderne af turneringen kvalificerer sig til UEFA Europa League, såfremt de ikke allerede har kvalificeret sig til europæisk fodbold på anden vis. Taberen af finalen kvalificerer sig ikke til europæisk fodbold, så hvis vinderen kvalificerer sig til anden vis, så går det ledige plads i UEFA Europa League til det bedst placerede hold i Premier League, der ikke havde kvalificeret sig til Europa Cup'en.

Navnesponsorer 
Siden 1982 har Football League Cup fået navn efter en af turneringens sponsorer. Siden 2017 er turneringen sponseret af den thailandske energidrik Carabao.
Turneringens sponsornavne gennem tiden er anført nedenfor.
 Milk Cup (1982-1986)
 Littlewoods Challenge Cup (1986-1990)
 Rumbelows Cup (1990-1993)
 Coca-Cola Cup (1993-1998)
 Worthington Cup (1998-2003)
 Carling Cup (2003-2012)
 Capital One Cup (2012-2016)
 Carabao Cup (2017- )

Vindere og finalister

Finaleresultater 

I perioden 1961-66 blev finalerne afviklet over to kampe.

Siden 1967 er finalerne afviklet i form af én kamp, som blev spillet på Wembley Stadium (i 2001-07 på Millennium Stadium). Indtil slutningen af 1990'erne blev finaler, der endte uafgjort, spillet om på et andet stadion. Men siden da er alle finaler afgjort som én kamp med evt. forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Capital One Cup 
 RSSSF - England League Cup Full Results 1960-1996

Noter 

Fodbold i England
Nationale pokalturneringer i fodbold
Etableret i 1960